Туркменская АО — название 2-х административных единиц СССР в начале 1920-х годов.

 Туркменская АО — в составе Бухарской НСР
 Туркменская АО — в составе Хорезмской НСР